Ministerie van Binnenlandse Zaken, algemeen artikel
 Ministerie van Binnenlandse Zaken (doorverwijspagina), voor specifieke artikelen per land
 Binnenlandse Zaken (radioprogramma), een satirisch radioprogramma, uitgezonden van 1987 tot 1994